Shaheed kan syfta på:
 Shaheed – arabiska för martyr, ofta menat i religiösa sammanhang men också som "dödsoffer" i vardagliga sammanhang.
 Däremot Shahid betyder vittne

Se även
Sahid